Tra le competizioni dello sci alpino ai XV Giochi olimpici invernali di  lo slalom speciale maschile si disputò sabato 27 febbraio sulla pista Men's Olympic Slalom di Nakiska; l'italiano Alberto Tomba vinse la medaglia d'oro, il tedesco occidentale Frank Wörndl quella d'argento e il liechtensteinese Paul Frommelt quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era lo statunitense Phil Mahre, che aveva vinto la gara dei XIV Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Bjelašnica precedendo il connazionale Steve Mahre (medaglia d'argento) e il francese Didier Bouvet (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era Wörndl, vincitore a Crans-Montana 1987 davanti all'austriaco Günther Mader e all'altro tedesco Armin Bittner.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.08 (UTC-7)
Pista: Men's Olympic Slalom (Red Crow)
Partenza: 2 074 m s.l.m.
Arrivo: 1 875 m s.l.m.
Dislivello: 198 m
Porte: 63
Tracciatore: Tino Pietrogiovanna (Italia)

2ª manche:
Ore: 13.37 (UTC-7)
Pista: Men's Olympic Slalom (Red Crow)
Partenza: 2 074 m s.l.m.
Arrivo: 1 875 m s.l.m.
Dislivello: 198 m
Porte: 61
Tracciatore: Reiner Gattermann (Germania Ovest)

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1988

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale maschile